Bagnoli del Trigno — comuna italiana do Molise
 Bagnoli di Sopra — comuna italiana do Vêneto
 Bagnoli Irpino — comuna italiana da Campânia

Desambiguações de topônimos